Hélie ist der Familienname folgender Personen:

 Faustin Hélie (1799–1884), französischer Rechtsgelehrter
 Louis-Pierre Hélie (* 1986), kanadischer Skirennläufer